И — название некоторых коммун во Франции:

 И () — коммуна в департаменте Алье, регион Овернь.
 И () — коммуна в департаменте Сомма, регион Пикардия.